«Клуб Депортіво Асеро» — іспанський футбольний клуб, що базується в Пуерто-де-Сагунто, у Валенсійській громаді. Його засновано 1919 року. Виступає в Терсера Дивізіоні - Групі 6, проводячи домашні ігри на Естадіо Ель Форнас, котрий вміщує 4500 глядачів.

Історія 
Футбол потрапив до міста Сагунто, коли баскські моряки, що пристали до торгового порту, зіграли в цю гру з місцевими жителями. 1919 року засновано клуб Депортіво Асеро, який взяв кольори Атлетичного клубу на честь металургійної компанії. На початку 1920-х років клуб почав грати проти таких популярних команд, як «Валенсія», «Леванте», ставши більш професійним.

Виступи за сезонами

Досягнення 
Чемпіони Валенсії у регіональному дивізіоні 1922

Список літератури

зовнішні посилання 
 Офіційний вебсайт (іспанською)
 Профіль команди Futbolme (іспанською)

Футбольні клуби, засновані 1919